SB 9 steht für:

 SB 9 (Lokomotivreihe), österreichische Dampflokomotivreihe
 Akaflieg Braunschweig SB 9, Segelflugzeug, siehe Akaflieg #Akaflieg Braunschweig